

Yuki Inoue 

 Yuki Inoue (née en 1931), auteur de roman.
 Yuki Inoue (née en 1970), seiyū japonaise.
 Yuki Inoue (né en 1977), footballeur japonais.

Voir aussi